Муканай — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Муканай — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Муканай — деревня в Моркинском районе Марий Эл.